Radványi Ádám (Mezőkövesd, 1983. április 16. –) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása testnevelő tanár, banki informatikus.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 2002-ben Miskolcon tette le. A szakmai képzésért, vizsgáztatásért Fábián Mihály volt felelős, 2008-ban lett országos NB II-es, 2011-ben NB I-es játékvezető. Vezetett NB. I-es mérkőzések száma: 21 (2018. december 15-ig). A profi játékvezetői keret kialakításakor nem került be a 12 fős keretbe, így NB. II-be került visszasorolásra.

Források

Külső hivatkozások

Jegyzetek 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Mezőkövesdiek
1983-ban született személyek
Élő személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők